LXN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lexington (Nebraska) (Stati Uniti)